Issleib ist der Familienname folgender Personen:

Kurt Issleib (1919–1994), deutscher Chemiker
Walter Issleib (* 1923), deutscher Diplomat